Azura puede hacer referencias a:
Azura, personaje bíblico;
Azura Skye, actriz estadounidense;
MS Azura, barco bermudeño.